Мото Гран-при Японии было 15-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Это соревнование прошло с 26 по 28 сентября 2008 года на автодроме Твин Ринг Мотеги.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Ссылки 

Япония